Flexibilní výhybka je termín s více významy: 

 Pružná výhybka – výhybka s ohebnými jazyky
 Flexibilní výhybka (patent) – výhybka, u níž se nepřestavují jazyky, ale ohýbá se celý volný konec kolejového tělesa
 Výhybka RIGI-VTW 2000 – aplikace patentu
 Flexibilní výhybka u modelových železnic – výhybka s možností tvarování před instalací

Poznámky